

Буков'є — поселення в общині Брежице, Споднєпосавський регіон.
 Буков'є — поселення в общині Дравоград, регіон Корошка.
 Буков'є — поселення в общині Постойна, Регіон Нотрансько-крашка.
 Буковє-в-Бабні Гори — поселення в общині Шмарє-при-Єлшах, Савинський регіон.
 Буковє-при-Сливниці — поселення в общині Шентюр, Савинський регіон.
 Безеншково Буковє — поселення в общині Войник, Савинський регіон.

Буков'є-Бистрансько — населений пункт в Загребській жупанії у складі громади Бистра.
 Буков'є-Крижевацько — населений пункт в Копривницько-Крижевецькій жупанії у складі міста Крижевці.
 Буков'є Нетретицько — населений пункт в Карловацькій жупанії у складі громади Нетретич.
 Буков'є-Подврсько — населений пункт в Загребській жупанії у складі міста Самобор.